Velika nagrada Malezije 2001 je bila druga dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 2001. Odvijala se je 18. marca 2001.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
! 1
| 1
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 1:35,220
|
|-
! 2
| 2
|  Rubens Barrichello
| Ferrari
| 1:35,319
| +0,099
|-
! 3
| 5
|  Ralf Schumacher
| Williams-BMW
| 1:35,511
| +0,291
|-
! 4
| 3
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 1:36,040
| +0,820
|-
! 5
| 12
|  Jarno Trulli
| Jordan-Honda
| 1:36,180
| +0,960
|-
! 6
| 6
|  Juan Pablo Montoya
| Williams-BMW
| 1:36,218
| +0,998
|-
! 7
| 10
|  Jacques Villeneuve
| BAR-Honda
| 1:36,397
| +1,177
|-
! 8
| 4
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 1:36,417
| +1,197
|-
! 9
| 11
|  Heinz-Harald Frentzen
| Jordan-Honda
| 1:36,578
| +1,358
|-
! 10
| 9
|  Olivier Panis
| BAR-Honda
| 1:36,661
| +1,441
|-
! 11
| 16
|  Nick Heidfeld
| Sauber-Petronas
| 1:36,913
| +1,693
|-
! 12
| 18
|  Eddie Irvine
| Jaguar-Ford
| 1:37,140
| +1,920
|-
! 13
| 22
|  Jean Alesi
| Prost-Acer
| 1:37,406
| +2,186
|-
! 14
| 17
|  Kimi Raikkonen
| Sauber-Petronas
| 1:37,728 
| +2,508
|-
! 15
| 19
|  Luciano Burti
| Jaguar-Ford
| 1:38,035
| +2,815
|-
! 16
| 7
|  Giancarlo Fisichella
| Benetton-Renault
| 1:38,086
| +2,866
|-
! 17
| 8
|  Jenson Button 
| Benetton-Renault
| 1:38,258
| +3,038
|-
! 18
| 14
|  Jos Verstappen
| Arrows-Asiatech
| 1:38,509
| +3,289
|-
! 19
| 23
|  Gaston Mazzacane
| Prost-Acer
| 1:39,006
| +3,786
|-
! 20
| 20
|  Tarso Marques
| Minardi-European
| 1:39,714
| +4,494
|-
! 21
| 21
|  Fernando Alonso
| Minardi-European
| 1:40,249
| +5,029
|-
! 22
| 15
|  Enrique Bernoldi 
| Arrows-Asiatech 
| brez časa
| 
|}

Dirka 

|-
! 1
| 1
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 55
| 1:47:34,801
| 1
| 10
|-
! 2
| 2
|  Rubens Barrichello
| Ferrari
| 55
| + 23,660 s
| 2
| 6
|-
! 3
| 4
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 55
| + 28,555 s
| 8
| 4
|-
! 4
| 11
|  Heinz-Harald Frentzen
| Jordan-Honda
| 55
| + 46,543 s
| 9
| 3
|-
! 5
| 5
|  Ralf Schumacher
| Williams-BMW
| 55
| + 48,233 s
| 3
| 2
|-
! 6
| 3
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 55
| + 48,606 s
| 4
| 1
|-
! 7
| 14
|  Jos Verstappen
| Arrows-Asiatech
| 55
| + 1:21,560
| 18
|  
|-
! 8
| 12
|  Jarno Trulli
| Jordan-Honda
| 54
| +1 krog
| 5
|  
|-
! 9
| 22
|  Jean Alesi
| Prost-Acer
| 54
| +1 krog
| 13
|  
|-
! 10
| 19
|  Luciano Burti
| Jaguar-Cosworth
| 54
| +1 krog
| 15
|  
|-
! 11
| 8
|  Jenson Button
| Benetton-Renault
| 53
| +2 kroga
| 17
|  
|-
! 12
| 23
|  Gastón Mazzacane
| Prost-Acer
| 53
| +2 kroga
| 19
|  
|-
! 13
| 21
|  Fernando Alonso
| Minardi-European
| 52
| +3 krogi
| 21
|  
|-
! 14
| 20
|  Tarso Marques
| Minardi-European
| 51
| +4 krogi
| 20
|  
|-
! Ods
| 7
|  Giancarlo Fisichella
| Benetton-Renault
| 31
| Pritisk goriva
| 16
|  
|-
! Ods
| 10
|  Jacques Villeneuve
| BAR-Honda
| 3
| Zavrten
| 7
|  
|-
! Ods
| 16
|  Nick Heidfeld
| Sauber-Petronas
| 3
| Zavrten
| 11
|  
|-
! Ods
| 15
|  Enrique Bernoldi
| Arrows-Asiatech
| 3
| Zavrten
| 22
|  
|-
! Ods
| 6
|  Juan Pablo Montoya
| Williams-BMW
| 3
| Zavrten
| 6
|  
|-
! Ods
| 18
|  Eddie Irvine
| Jaguar-Cosworth
| 3
| Puščanje vode
| 12
|  
|-
! Ods
| 9
|  Olivier Panis
| BAR-Honda
| 1
| Puščanje olja
| 10
|  
|-
! Ods
| 17
|  Kimi Räikkönen
| Sauber-Petronas
| 0
| Pog. gred
| 14
|  
|}

Formula 1 sezona 2001
2001